

Verenigd Koninkrijk  
 Houghton (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Houghton (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Houghton (East Riding of Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire 
 Houghton (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Houghton (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland
 Houghton (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Houghton (West Sussex), een plaats in het Engelse graafschap West Sussex
 Houghton (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Houghton Bank
 Houghton Conquest
 Houghton Green (Cheshire)
 Houghton Green (East Sussex)
 Houghton on the Hill
 Houghton Regis
 Houghton St Giles
 Houghton-le-Side
 Houghton-le-Spring

Verenigde Staten 
Houghton (Iowa)
Houghton (Michigan)
Houghton (New York)

Zuid-Afrika 
 Houghton (Zuid-Afrika)

Australië 
 Houghton (Zuid-Australië)